Wilhelm Xylander kan syfta på:

 Wilhelm Xylander (1532–1576), tysk humanist och författare
 Wilhelm Xylander (1840–1913), dansk marinmålare